David Ryding (né en 1986), skieur alpin britannique
Graham Ryding (né en 1975), joueur de squash britannique
Yvonne Ryding (née en 1962), animatrice de télévision suédoise